Philaios () ist ein griechischer männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist altgriechischen Ursprungs und bedeutet ‚der Geliebte‘.

Varianten 
 Deutsch: Philaius
 Latein: Philaeus

Bekannte Namensträger 

 Philaios, der Sohn von Aias oder von Eurysakes
 Philaios oder Phileas, der Vater des samischen Künstlers Rhoikos

Männlicher Vorname
Griechischer Personenname